Los Cerritos peut désigner :

Toponymes

localité du district de Los Pozos dans la province de Herrera.

Los Cerritos : localité de l'île de Margarita dans l'État de Nueva Esparta.

Homonymie de toponyme